Gaslicht ist

 Synonym für Gasbeleuchtung
 Titel eines Theaterstücks von Patrick Hamilton von 1938, siehe Gaslicht (Schauspiel)
 Titel eines Films von 1940 nach dem Theaterstück Gaslight von Patrick Hamilton, siehe Gaslicht (1940)
 Titel eines Films von 1944 nach dem Theaterstück Gaslight von Patrick Hamilton, auch bekannt unter dem deutschen Titel Das Haus der Lady Alquist
 Titel der deutschen Verfilmung des Theaterstücks Gaslight von Patrick Hamilton mit Margot Trooger und Dieter Borsche, Gaslicht (1960)
 Titel eines Kriminalhörspiels des Bayerischen Rundfunks von 1977, Gaslicht (Hörspiel)
 Titel eines Psychokrimis des Südfunks Stuttgart, Gaslicht (1977)
 Romanheft-Serie aus dem Pabel-Moewig-Verlag (Romantic-Thriller-Romane), siehe Gaslicht (Heftreihe)

Siehe auch:
 Gaslichtern bezeichnet eine Form von psychischer Gewalt bzw. Missbrauch (benannt nach dem Theaterstück Gaslight von Patrick Hamilton), siehe Gaslighting